OFK Dunajská Lužná (celým názvem: Obecný futbalový klub Dunajská Lužná) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v obci Dunajská Lužná. Založen byl v roce 1921 pod názvem FC Schildern. Od sezóny 2016/17 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Bratislava.

Své domácí zápasy odehrává ve sportovním areálu OFK Dunajská Lužná s kapacitou 1 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1921 – FC Schildern (Fußball‑Club Schildern)
 1946 – ŠK Jánošík Schildern (Športový klub Jánošík Schildern)
 195? – TJ Jánošíková-Košariská (Telovýchovná jednota Jánošíková-Košariská)
 TJ Dunajská Lužná (Telovýchovná jednota Dunajská Lužná)
 OFK Dunajská Lužná (Obecný futbalový klub Dunajská Lužná)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1985–1987: Divize – sk. Západ (Bratislava „B“)
 1996–2002: 4. liga  – sk. A
 2002–2004: 3. liga – sk. Bratislava
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2014: 3. liga – sk. Západ
 2014–2015: 3. liga – sk. Bratislava
 2015–2016: 2. liga – sk. Západ
 2016–: 3. liga – sk. Bratislava

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
  

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1921